Пётр Васи́льевич Кузнецо́в:
 Кузнецов, Пётр Васильевич (1881—1940) — советский актёр.
 Кузнецов, Пётр Васильевич — советский художник.
 Кузнецов, Пётр Васильевич — советский инженер, лауреат Сталинской премии.